Wolfgang Steglich ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Steglich (Historiker) (1927–2004), deutscher Historiker
 Wolfgang Steglich (Chemiker) (* 1933), deutscher Chemiker